Nadea (slavă: Nadejda = speranță, nădejde), prenume feminin

Ziua onomastică
30 septembrie, 1 august, 26 iulie

Variante
Nadi, Nadia, Nadl , Nadija, Nadine, Natja, Nadjana

Personalități
Nadia Auermann, actriță germană
Nadia Comăneci, gimnastă română
Nadia Styger, schioară elvețiană
Nadia Uhl, actriță germană
Nadia (Nadejda Viktorovna) Petrova, jucătoare rusă de tenis

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine